I comuni dei Paesi Baschi sono pari a 251.

Lista

Álava

Biscaglia

Gipuzkoa

Collegamenti esterni
Instituto Nacional de Estadística

Baschi